Oberhausen – città extracircondariale della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Oberhausen – comune del circondario di Neuburg-Schrobenhausen (Baviera)
 Oberhausen – comune del circondario di Weilheim-Schongau (Baviera)
 Oberhausen – comune del Circondario della Weinstraße Meridionale (Südliche Weinstraße) (Renania-Palatinato)
 Oberhausen an der Appel – comune del circondario di Donnersbergkreis (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Oberhausen an der Nahe – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Oberhausen bei Kirn – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Oberhausen-Rheinhausen – comune del circondario di Karlsruhe (Baden-Württemberg)